Ассер:

 Ассер (IX век) — историк, автор сочинения «Жизнь короля Альфреда».
 Ассер, Тобиас (1838—1913) — лауреат Нобелевской премии мира 1911 года.